Bob Geldof (1951), Iers zanger, humanitair en liedjesschrijver
 Dirk Geldof, voormalige politicus voor Groen!
 Joanna Geldof (1927-1998), Vlaams actrice
 Julien Geldof (1906 - 1966), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Peaches Geldof (1989-2014), Engels journaliste, televisiepresentatrice en model (dochter van Bob Geldof)
 Serena-Lynn Geldof (1997), Belgisch basketbalspeelster 
 Wilma Geldof (1962), Nederlands kinderboekenschrijfster

Zie ook 
 Geldhof (doorverwijspagina)